Agua Sarca steht für:

 Agua Sarca (Rio Frijoles), Fluss im Rio Arriba County im US-Bundesstaat New Mexico
 Agua Sarca (Salitral Creek), Fluss im Santa Fe County im US-Bundesstaat New Mexico
 Agua Sarca Creek (Santa Fe River), Fluss im Santa Fe County im US-Bundesstaat New Mexico